Stati Uniti d'America
 Palisade – città della Contea di Mesa, Colorado
 Palisade – città della Contea di Aitkin, Minnesota
 Palisade – villaggio della Contea di Hitchcock, Nebraska
 Palisade – città fantasma del Nevada

Pagine correlate 
 Palisades